Бухарестская епархия:

 Бухарестская архиепархия Румынской православной церкви;
 Бухарестская архиепархия Латинской церкви;
 Епархия святого Василия Великого в Бухаресте Румынской грекокатолической церкви.